Bluff City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bluff City (Alabama), im Morgan County
 Bluff City (Arkansas), im Nevada County
 Bluff City (Fayette County, Illinois)
 Bluff City (Schuyler County, Illinois)
 Bluff City (Kansas), im Harper County
 Bluff City (Kentucky), im Henderson County
 Bluff City (Nebraska), im Gage County, nicht mehr existent
 Bluff City (Tennessee), im Sullivan County
 Bluff City (Texas), im Houston County, nicht mehr existent
 Bluff City (Virginia), im Giles County